UDF est un sigle de trois lettres, qui signifie :

Partis politiques
 Union pour la démocratie française, ancien parti politique français ;
 Union démocratique fédérale, parti politique suisse ;
 United Democratic Front (Front démocratique uni), parti politique de Namibie ;
 United Democratic Front (Front uni démocratique ), parti politique du Malawi.

Autres
 Universal Disk Format ou ISO 13346, un format de gravure des CD-R, CD-RW et DVD ;
 Hubble Ultra Deep Field (Champ ultra-profond de Hubble), une image d'une région lointaine de l'univers prise en 2004 par le télescope spatial Hubble ;
 User Defined Functions (Fonctions définies par l'utilisateur), un fichier contenant une liste de fonctions pouvant être utilisées par le langage de script AutoIt ;
 UnDucted Fan, un moteur d'avion à turbine à gaz et doublet d'hélices rapides contrarotatives développé par General Electric dans les années 1980 ;
 UDF 423, lointaine galaxie.